La Providence d'Alençon était une Congrégation religieuse d'enseignement populaire et d'assistance sociale.
De 1854 à 1861, elles tiennent à la Maison d'Ozé une école pour la fabrication de dentelle d'Alençon.

La Congrégation s'installa à la Rimblière à Damigny en 1894.

Références

Bibliographie 
 Amand Bellenger, Un institut d'enseignement populaire et d'assistance sociale : la Providence d'Alençon, Paris, Éditions Alsatia, 1948, 163 p. 

Providence d'Alencon
Providence Alencon